Этихад:
 Этихад — национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.
 Этихад — стадион в Манчестере, Англия.
 Этихад — комплекс небоскрёбов в Абу-Даби.